Молдавия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года
Спорт в Молдавии в 1998 году